

Patronymie
 Benjamin Laurant est un footballeur français.
 Guillaume Laurant est un scénariste français.
 Jean-Pierre Laurant est un historien français.